Курт Аллан Бруннквист (; 5 декабря 1924, Стокгольм, Швеция — 20 сентября 2016, Стокгольм, Швеция) — шведский гребец академического стиля, бронзовый призёр чемпионата Европы по академической гребле в Маконе (1951).

Спортивная карьера 
Выступал за стокгольмский клуб Hammarby IF.

Участник летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) и в Хельсинки (1952).

На европейском первенстве во французском Маконе (1951) завоевал бронзовую медаль в заездах двоек парных.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) Швеции
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1948 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1952 года